Тур возвращения Жюстин Энен — серия выставочных турниров перед сезоном-2010, проведённых Жюстин Энен в качестве разминочных перед возвращением в Тур.

CPH Tennis trophy 
CPH Tennis trophy - выставочный теннисный турнир в Шарлеруа, Бельгия..

Турнир проводился 5 - 6 декабря 2009.

Участники

Ход турнира

The Summit Road 
The Summit Road - выставочный теннисный турнир в Каире, Египет, проводившийся на кортах ГСК “Gezira Sporting Club”..

Турнир проводился 12 декабря 2009.

Участники

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира в Шарлеруа

См. также 
 Жюстин Энен
 AAMI Classic 2010
 Showdown of champions 2009
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2009

Декабрь 2009 года

Шарлеруа
Каир
Спорт в Шарлеруа

Спорт в Египте в 2009 году